В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Bratislava 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Дая Беданова і Олена Бовіна виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Деші і Мейлен Ту 6-3, 6-4.

Сіяні пари 

 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (чвертьфінал)
 Александра Фусаї /  Ріта Гранде (півфінал)

Відсутня
 Петра Мандула /  Патріція Вартуш (1-ше коло)
 Наталі Деші /  Мейлен Ту (фінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Bratislava